José María Morelos y Pavón – sacerdote e rivoluzionario messicano
José María Morelos – città dello stato di Quintana Roo (Messico)
José María Morelos – comune dello stato di Quintana Roo (Messico)